Татьяна Сергеевна Данильянц (род. , Батна, Алжир) — российская поэтесса, кинорежиссёр, фотограф. Лауреатка литературной премии «Носсиде» (Италия, 2008 , 2011), премии "Бродский на Искье" за "значительный вклад в развитие итало-российских культурных отношений" (Италия, 2018).

Окончила МГХИ им. Сурикова (факультет искусствоведения) и Высшие режиссёрские курсы. В 1995 году 3 месяца стажировалась в галерее Peggy Guggenhaim Collection в Венеции, получила Государственную стипендию для деятелей искусства. В 1997 году прошла мастер-класс у польского киноклассика Анджея Вайды.

Автор фильмов («U», к/м игровой, 2001; «Фрески снов», к/м игровой, 2006; «Сад, который скрыт», док эссе, 2008; «Венеция на плаву», док, 2012; «Сады поэзии», док, 2013; «Шесть музыкантов на фоне города», док, 2017).

Автор поэтических сборников на русском языке («Венецианское», free poetry, 2005; «Белое», Поэтическая серия ОГИ, 2006; «Красный шум», ОГИ, 2012; «В объятиях реки», Воймега, 2019). Книги переводились и выходили на итальянском, польском, французском и армянском языках. Стихотворения Татьяны Данильянц также переводились на английский, сербский, македонский, китайский, латышский и др. языки.

Автор выставочных проектов «Дары Венеции — Сергею Параджанову» (2014), «Русская душа» (2011), «В пробке» (2010), «Венеция. На плаву» (2005—2007) и др. Работы были показаны в Русском музее в СПб, Музее современного искусства в Москве, Музее Челси в Нью-Йорке и т. д. Участвовала в Московской биеннале современного искусства (2009), в Московской фотобиеннале (2010).

Татьяна Данильянц — член Российского Союза фотохудожников, Международной Ассоциации искусствоведов AICA-АИС. Её работы хранятся в частных коллекциях России, Западной Европы и США, а также находятся в музейных коллекциях РосФото (Санкт-Петербург), МДПИ (Москва) и др.

Входила в жюри Российско-итальянского кинофестиваля RIFF (2019).

Примечания

Ссылки 
 Центр современного искусства (Москва) — Татьяна Данильянц «Traffic Jam»
 Татьяна Данильянц
 
 
 Александр Карпенко Рецензия на книгу Татьяны Данильянц «Красный шум». М.: ОГИ, 2012
 Рецензия Виталия Пацукова на книгу Татьяны Данильянц «Белое». М.: Поэтическая серия ОГИ, 2006 https://magazines.gorky.media/nlo/2007/4/recz-na-kn-loginov-a-italyanskoe-kaprichcho-novelly-spb-2007-ilin-s-predopredelenie-roman-8226-spb-2007-shherbina-t-zapas-prochnosti-roman-m-2006-mesyacz-v-pravila-marko-polo-roman-m-200.html

Поэты России
Русские поэты
Кинорежиссёры России
Художники России